Saint-Amans (Ariège) – comune francese
 Saint-Amans (Aude) – comune francese
 Saint-Amans (Lozère) – comune francese